Марко Джуричин (; ) — австрийский футболист, нападающий хорватского клуба «Риека».

Клубная карьера 

Марко начал карьеру выступая за юношеские команды венских «Рапида» и «Аустрии». В 2008 году он попал в молодёжную систему берлинской «Герты». 20 августа 2010 года в матче против «Рот-Вайсса» он дебютировал во второй Бундеслиге. В этом поединке он сделал дубль, забив первые голы за клуб. В 2011 году Джуричин вместе с командой вышел в элиту. Марко не был основным футболистом команды и параллельно выступал за дублирующий состав «Герты». 21 января 2012 года в матче против «Нюрнберга» он дебютировал в Бундеслиге. В 2012 году для получения игровой практики Марко на правах аренды перешёл в «Ян».

Летом 2013 года контракт Джуричина закончился и он вернулся на родину, став футболистом «Штурма». 21 июля в матче против «Ваккер Инсбрук» Марко дебютировал в австрийской Бундеслиге. В этом поединке он получил тяжёлую травму и был заменен в первом тайме. 15 марта 2014 года в поединке против «Аустрии» Марко забил свой первый гол за команду из Граца.

В начале 2015 года Джуричин перешёл в «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. 14 февраля в матче против «Винер-Нойштадт» Марко дебютировал за «быков». 15 марта в поединке против своего бывшего клуба «Штурм» он забил свой первый гол за клуб из Зальцбурга.

Летом того же года Марко перешёл в английский «Брентфорд» на правах аренды, где воссоединился с партнёром по молодёжной сборной Австрии — Константином Керчбауэром. 12 сентября в матче против «Лидс Юнайтед» он дебютировал в Чемпионшипе. В этом же поединке Джуричин забил свой первый гол за новую команду.

Летом 2016 года Марко вновь был отдан в аренду, его новым клубом стал венгерский «Ференцварош». 16 июля в матче против «Халадаша» он дебютировал в чемпионате Венгрии.

Международная карьера 
В 2010 году в составе юношеской сборной Австрии Джуричин принял участие в юношеском чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Франции и Нидерландов. В поединке против нидерландцев Марко забил гол.

В 2011 году в составе молодёжной сборной Австрии Джуричин принял участие в молодёжном чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матче против команды Бразилии.

27 марта 2015 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против сборной Лихтенштейна Марко дебютировал за сборную Австрии, заменив во втором тайме Марка Янко.

Примечания

Ссылки 
 Marco Djuricin at HerthaBSC.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Ян»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Риека»